El apellido Arozarena puede corresponder a las siguientes personalidades:
El escritor canario Rafael Arozarena, autor de la novela Mararía.
El actor cubano Renny Arozarena.
El futbolista español Pedro Arozarena.
El beisbolista cubano Randy Arozarena.